Опрышки (укр. Опришки) — село, Опрышковский сельский совет, Кременчуський район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5320686001. Население по переписи 2001 года составляло 804 человека[1].

Опрышки () — село, Опрышковский сельский совет, Глобинский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5320686001. Население по переписи 2001 года составляло 804 человека.

Самый старый документ о Опришках в Центральном Государственном Историческом Архиве Украины в городе Киеве это исповедная ведомость за 1779 год.

Село указано на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года 

Является административным центром Опришковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Битаково Озеро и Марьино.

Географическое положение 
Село Опрышки находится на берегу реки Сухой Кагамлык, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Битаково Озеро,
ниже по течению примыкает село Пироги. На реке большая запруда. Рядом проходит автомобильная дорога .

Известные уроженцы 
 Иванченко, Раиса Васильевна (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.

Экономика 
 ЧП «Колос».
 ФХ «Озёрное».

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.

Примечания